Nationale Ontwikkelings Partij, Surinaamse politieke partij
 NOP (mnemonische computerinstructie), naam (of mnemonic) van een instructie in vrijwel alle (micro)processoren
 Noordoostpolder, een polder, gemeente en landstreek in de Nederlandse provincie Flevoland